Jolimont désigne :
 un quartier de Toulouse (France) : Jolimont (Toulouse) ;
 une station du métro de Toulouse : Jolimont (métro de Toulouse) ;
 un lieu-dit en Belgique : Jolimont (Belgique) ;
 une colline molassique proche du massif du Jura en Suisse : Jolimont (montagne).
 Jolimont quartier de Melbourne en Australie.
 Jolimont quartier dans la banlieue de Perth en Australie.

 Théodore Basset de Jolimont

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme